La notion de composante connexe est utilisée dans plusieurs contextes en mathématiques :
 Composante connexe d'un espace en topologie ;
 Composante connexe d'un graphe, application en théorie des graphes de la notion générale précédente.